John Wilson (wiskundige) (1741-1793), Engels wiskundige
 John Wilson (auteur) (1785-1854), Schots advokaat, literair criticus en schrijver
 John Wilson (wielrenner) (1876-1956), Brits wielrenner
 John Wilson (blindenactivist) (1919-1999), Brits activist, oprichter van de International Agency for the Prevention of Blindness
 John Wilson (trompettist), Amerikaans jazztrompettist
 John Wilson (roeier), Brits roeier
 John Wilson (drummer) (1947), Noord-Iers drummer
 John Wilson (dirigent), Brits dirigent
 John Wilson (basketballer) (1985), Filipijnse basketballer
 John Wilson (montage), film-editor
 John Wilson (golfer), Amerikaans golfer
 John Wilson (voetballer) (1977), Amerikaans voetballer